Страшимир Анастасов Кушев е български офицер, полковник, участник в Балканската (1912 – 1913), Междусъюзническата (1913) и Първата световна война (1915 – 1918), пръв ректор на Телеграфопощенското и железопътно училище (1922 – 1923).

Биография 
Страшимир Кушев е роден на 10 февруари 1877 година във Велес, Османска империя, днес в Северна Македония, в семейството на Анастас и Ефтимия Кушеви. Принадлежи към големия род Кушеви. Взима участие в Балканската война в 1912 година и в обсадата на Одрин. Завършва военна академия. По време на военната си кариера служи във 2-ра пионерна дружина, ЖП дружина към управлението на Инженерните войски на 1-ва армия и 3-та пионерна дружина. През 1920 г. вследствие на военните клаузи на Ньойския договор е уволнен от служба.

В 1922 – 1923 година е пръв ректор на третото висше училище в България – Телеграфопощенското и железопътно училище.

Полковник Страшимир Кушев умира през 1959 година.

Семейство 
Полковник Страшимир Кушев е женен и има 3 деца.

Военни звания 
 Подпоручик (1901)
 Поручик (1904)
 Капитан (15 октомври 1908)
 Майор (1917)
 Подполковник (1 април 1919)
 Полковник (1 ноември 1945)

Родословие

Източници

Бележки 

Български офицери от Македония
Родени във Велес
Български полковници
Български военни дейци от Балканските войни
Български военни дейци от Първата световна война
Ректори на висши училища в България
Страшимир
Двадесет и втори випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Български имигранти от Македония в София
Починали в София
Български инженери